Яков Брюс: Брюс, Яков Александрович (1732—1791) — генерал-аншеф, сенатор, главнокомандующий г. Москвы, сын А. Р. Брюса.
 Брюс, Яков Вилимович (1669—1735) — российский государственный деятель и учёный, сподвижник Петра I.